Ужара:

 Ужара — деревня в Бирском районе Башкортостана.
 Ужара — мужское божество марийского пантеона.

См. также 
 Ужаринка